«Плющи́ха» — планируемая станция Московского метрополитена на Калининско-Солнцевской линии. Будет связана пересадкой со станцией «Смоленская» на Арбатско-Покровской линии. Будет располагаться на границе районов Арбат и Хамовники (ЦАО) под Смоленской-Сенной площадью. Получила своё название по одноимённой улице. Станцию планировали начать строить после 2021 года в составе участка «» — «», который соединит Калининскую и Солнцевскую линии, но на данный момент сроки строительства неизвестны.

История 
Название станции было утверждено 24 июня 2008 года постановлением Правительства Москвы на основании предложения городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена.

В марте 2012 года во время показа мэру столицы Сергею Собянину дальнейшего плана развития Калининской линии заместитель мэра Марат Хуснуллин пропускает «Плющиху» и рассказывает уже о следующей за ней «Дорогомиловской». Хуснуллин также заметил, что обе станции данного участка (включая «Волхонку») могут стать первыми в Москве станциями закрытого типа. Однако от такого конструктивного типа станции позднее отказались в ходе проектирования.

В августе 2017 года стало известно о том, что строительные работы на центральном участке Калининско-Солнцевской линии, включающем в себя станцию «Плющиха», предполагалось начать в 2021—2022 годах, после того, как замкнётся Большая кольцевая линия.

В октябре  года велись работы по освоению местности и геодезические работы. Проектирование станции планировалось закончить в  году, а открытие станции было намечено после 2021 года.

Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы (Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 октября 2017 года), станция входила в перечень объектов строительства до 2023 года. Несмотря на это, в начале 2018 года участок «» — «» полностью исчез из планов по строительству метрополитена. Однако позднее стало известно, что станцию всё-таки построят.

13 марта 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что соединение Калининского и Солнцевского радиуса не планируется, однако позднее стало известно, что к обсуждению проекта станции вернутся к 2023 году.

18 февраля 2020 года власти неожиданно вернулись к проекту соединения Калининско-Солнцевской линии. Заместитель мэра по Градостроительной политике Андрей Бочкарёв заявил о том, что сейчас изучаются возможности соединения Калининского и Солнцевского радиусов, и о проблемах строительства в местах повышенной сложности из-за нестабильного грунта и плотной исторической застройки на поверхности. Он сказал, что центральный участок будет строиться и что тоннелепроходческий комплекс завершит свою работу на «Третьяковской», однако даты начала и конца строительства не уточнил.

Расположение и вестибюли 
Расположение станции планировалось частично под Смоленской-Сенной площадью, она должна была иметь один подземный вестибюль. Выходы из него должны были вести к Плющихе и Смоленскому бульвару.

Архитектура и оформление 
Станцию планируется построить по типовому проекту. Цветовая гамма — золотисто-чёрная. В целях безопасности пассажиров на станции должны были быть установлены платформенные раздвижные двери. Однако от стеклянных перегородок отказались ввиду некоторых неудобств их использования.

Пересадки 
«Плющиха» будет построена с пересадкой на станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.

Примечания

Ссылки 
 
 Станция Плющиха на любительском сайте «Метрострой» 

Строящиеся и проектируемые станции Московского метрополитена
Пилонные станции